Wielka Brytania uczestniczyła we wszystkich letnich igrzyskach olimpijskich. Jako jedyny kraj zdobywała złoty medal na każdych igrzyskach. W 1908 i 1948 roku Wielka Brytania była gospodarzem igrzysk, które miały miejsce w Londynie. W mieście tym odbyły się również Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012.

Pierwszym mistrzem olimpijskim z Wielkiej Brytanii został 7 kwietnia 1896 roku Launceston Elliot w podnoszeniu ciężarów jednorącz. Tego samego dnia Elliot zajął również drugie miejsce w podnoszeniu ciężarów oburącz, a Charles Gmelin trzecie w biegu na 400 m.

Najwięcej złotych medali dla Wielkiej Brytanii zdobył wioślarz Steve Redgrave - 5. 

Najlepszy wynik medalowy Wielka Brytania osiągnęła na igrzyskach w Londynie w 1908, gdzie zdobyła 146 krążków, w tym 56 złotych i zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.

Medale dla Wielkiej Brytanii na letnich igrzyskach olimpijskich

Medale według igrzysk

Medale według dyscyplin sportowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wielka Brytania na igrzyskach olimpijskich